Dans la mythologie grecque, 
 Le lac Triton
 Tritonis, une nymphe de ce lac.